Cet article recense les lieux patrimoniaux de Victoria inscrit au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

Pour le reste du district régional de la Capitale, voir liste des lieux patrimoniaux de la Capitale.

Liste des lieux patrimoniaux

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Liste des lieux patrimoniaux de la Colombie-Britannique
 Victoria

Liens externes 
 
 

Victoria
Bâtiment à Victoria (Colombie-Britannique)